

2022 

 Goleiros: Gatito Fernández, Diego Loureiro, Douglas Borges, Igo Gabriel
 Laterais direitos: Rafael, Saravia, Vitor Marinho, Daniel Borges
 Laterais esquerdos: Marçal, Hugo, Niko Hämäläinen, Carlinhos, Jonathan Silva
 Zagueiros: Víctor Cuesta, Adryelson, Kanu, Philipe Sampaio, Joel Carli, Lucas Mezenga, William Klaus, Ewerton, Reydson, Kawan
 Volantes: Patrick de Paula, Tchê Tchê, Luis Oyama, Barreto, Romildo, Kayque, Breno, Fabinho, Kauê, Danilo Barbosa
 Meias: Chay, Gustavo Sauer, Lucas Piazon, Lucas Fernandes, Felipe Ferreira, Juninho, Eduardo, Gabriel Pires
 Atacantes: Erison, Matheus Nascimento, Victor Sá, Diego Gonçalves, Raí, Rikelmi, Vinicius Lopes, Vitinho, Luiz Fernando, Ênio, Ronald, Gabriel Tigrão, Gabriel Conceição, Tiquinho Soares, Junior Santos, Jefinho, Luís Henrique
 Técnicos: Luis Castro  Lúcio Flávio

2021 

 Goleiros: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Diego Loureiro, Douglas Borges, Igo Gabriel, Andrew
 Laterais direitos: Rafael, Daniel Borges, Jonathan Lemos, Barrandeguy, Vitor Marinho
 Laterais esquerdos: Carlinhos, Jonathan Silva, Paulo Victor,  Hugo, Guilherme Santos, Lucas Barros, Rafael Carioca
 Zagueiros: Joel Carli, Kanu, Gilvan, Sousa, Lucas Mezenga, Ewerton, Marcelo Benevenuto
 Volantes: Luis Oyama, Pedro Castro, Barreto, Romildo, Matheus Frizzo, Rickson, Kayque, Luiz Otávio, Zé Welison
 Meias: Marco Antonio, Chay, Warley, Ricardinho, Felipe Ferreira, Marcinho, Cesinha, Bruno Nazário, Juninho
 Atacantes: Rafael Navarro, Rafael Moura, Diego Gonçalves, Ênio, Ronald, Matheus Nascimento, Matheus Babi, Davi Araujo, Gabriel Henrique
 Técnicos: Marcelo Chamusca, Ricardo Resende e Enderson Moreira

2020 
 Goleiros : Gatito, Diego Cavalieri, Saulo e Diego Loureiro
 Laterais direitos : Marcinho, Barrandeguy, Warley, Fernando Costanza, Kevin e Gustavo Cascardo
 Laterais esquerdos : Danilo Barcelos, Guilherme Santos, Breno, Lucas Barros, Victor Luis, Hugo
 Zagueiros : Carli, Marcelo Benevenuto, Kanu, Rafael Forster, Ruan Renato, Laion, Reydson, Sousa e Wesley
 Volantes : Cícero, Alex Santana, Gustavo Bochecha, Caio Alexandre, Luiz Otávio, Thiaguinho, Fernandes, Rickson, Wenderson, Zé Welison, Rentería e Kayque
 Meias : Keisuke Honda, Bruno Nazário, Luiz Fernando, Gabriel Cortez, Leandrinho, Cesinha
 Atacantes : Pedro Raul, Matheus Babi, Lecaros, Luis Henrique, Kalou, Rhuan, Rafael Navarro, Igor Cássio, Lucas Campos, Angulo, Kelvin, Davi Araújo, Matheus Nascimento.
 Técnicos : Alberto Valentim, Paulo Autuori, Bruno Lazaroni, Emiliano Díaz, Eduardo Barroca e Lúcio Flavio.

2019 
 Goleiros : Gatito, Diego Cavalieri, Saulo e Diego Loureiro
 Laterais direitos : Marcinho e Fernando Costanza
 Laterais esquerdos : Gilson, Jonathan, Yuri e Lucas Barros
 Zagueiros : Carli, Gabriel, Marcelo Benevenuto, Helerson e Kanu
 Volantes : Cícero, Alex Santana, Gustavo Bochecha, Jean, Alan Santos, Rickson e Wenderson
 Meias : João Paulo, Marcos Vinicius, Leonardo Valência e Luiz Fernando
 Atacantes : Rodrigo Pimpão, Diego Souza, Igor Cássio, Lucas Campos, Rhuan, Pachu, Luis Henrique, Victor Rangel e Vinicius Tanque.
 Técnicos : Zé Ricardo, Eduardo Barroca, Bruno Lazaroni e Alberto Valentim

2018 
 Goleiros : Jefferson, Gatito Fernández  , Saulo e Diego.
 Laterais direitos : Luis Ricardo, Marcinho, Arnaldo
 Laterais esquerdos : Gilson, Moisés, Jonathan e Yuri
 Zagueiros : Joel Carli, Igor Rabello, Marcelo Benevenuto, Helerson, Kanu e Yago
 Volantes : Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense, Matheus Fernandes, Gustavo Bochecha, Jean, Marcelo, João Pedro
 Meias : João Paulo, Leandrinho, Marcos Vinicius, Leonardo Valência, Renatinho , Luiz Fernando e João Pedro.
 Atacantes : Rodrigo Pimpão, Brenner, Kieza, Ezequiel, Rodrigo Aguirre, Leandro Carvalho, Pachu , Lucas Campos , Igor Cassio e Renan Gorne.
 Técnicos : Felipe Conceição, Alberto Valentim, Marcos Paquetá, Bruno Lazaroni, Zé Ricardo

2017  
 Goleiros : Jefferson, Gatito Fernández, Helton Leite e Saulo .
 Laterais direitos : Luis Ricardo, Jonas, Arnaldo, Marcinho e Gilson
 Laterais esquerdos : Victor Luis e Gilson .
 Zagueiros : Emerson, Joel Carli, Emerson Silva, Renan Fonseca, Igor Rabello e Marcelo Benevenuto.
 Volantes : Airton, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Dudu Cearense, Matheus Fernandes e Gustavo Bochecha .
 Meias : João Paulo, Camilo, Montillo, Leandrinho, Fernandes, Pachu, Yuri, Marcos Vinicius, Leonardo Valência, .
 Atacantes : Roger, Rodrigo Pimpão, , Guilherme, Vinicius Tanque, Brenner, Joel Tagueu.
 Técnico : Jair Ventura.

2016 
 Goleiros : Jefferson,Sidão,Helton Leite e Saulo .
 Laterais direitos : Luiz Ricardo, Diego,Alemão e Marcinho .
 Laterais esquerdos : Diogo Barbosa,Victor Luis e Jean .
 Zagueiros : Emerson Santos, Renan Fonseca, Joel Carli, Emerson Silva e Marcelo Benevenuto .
 Volantes : Airton,Bruno Silva,Rodrigo Lindoso,Dudu Cearense Dierson,Matheus Fernandes e Lucas Zen .
 Meias : Camilo, Gegê, Lizio, "Yacaré" Nuñez, Salgueiro, Leandrinho, Octávio, Marquinho e Fernandes .
 Atacantes : Ribamar, Luís Henrique, Neilton, Rodrigo Pimpão, Canales, Geovane Maranhão (Não jogou), Sassá,Vinícius Tanque,Pachú e Anderson Aquino.
 Técnicos : Ricardo Gomes e Jair Ventura.

2015 
 Goleiros : Jefferson, Helton Leite, Renan e Saulo
 Laterais : Gilberto,Thiago Carleto, Luiz Ricardo, Diego, Pedro Rosa e Jean
 Zagueiros : Igor Rabello, Roger Carvalho, Alisson, Renan Fonseca, Diego Giaretta e Emerson.
 Volantes : Marcelo Mattos, Serginho, Fernandes, Andreazzi, Willian Arão, Dierson, Airton, Camacho e Rodrigo Lindoso
 Meias : Cidinho , Gegê, Diego Jardel, Elvis, Tomás Bastos, Daniel Carvalho, Lulinha e Octávio
 Atacantes : Rodrigo Pimpão, Bill, Luís Henrique, Navarro, Sassá, Ronaldo, Vinicius Tanque, Jóbson, Tassio, Murilo, André,Neilton.
 Técnicos : René Simões e Ricardo Gomes

2014 
 Goleiros : Jefferson, Renan, Helton Leite, Andrey, Saulo, Milton Raphael
 Laterais : Lucas, Edílson, Lennon, Gilberto, Alex Santos, Júlio Cesar, Júnior César, Renan Lemos, Guilherme, Anderson Santos
 Zagueiros : Bolívar, Dankler, Igor Rabello, Mário Risso, André Bahia, Dória, Matheus Menezes
 Volantes : Marcelo Mattos, Aírton, Gabriel, Dedé, Sidney, Fabiano, Lucas Zen, Renato, Bolatti, Hygor, Rodrigo Souto, Andreazzi
 Meias : Daniel, Jorge Wagner, Lodeiro, Carlos Alberto, Luis Ramírez, João Gabriel, Ronny, Gegê, Cidinho, Jéferson Paulista, Octávio
 Atacantes : Elias, Bruno Corrêa, Ferreyra, Maikon, Jóbson, Murilo, Rogério, Wallyson, Sassá, Yguinho, Zeballos, Emerson Sheik, Yuri Mamute
 Técnicos : Eduardo Húngaro e Vagner Mancini

2013 
 Goleiros : Jefferson, Renan, Milton Raphael, Andrey e Luis Guilherme.
 Laterais : Lucas, Márcio Azevedo, Júlio César, Gilberto, Lima, Renan Lemos e Edílson.
 Zagueiros : Antônio Carlos, Dória, Bolívar, André Bahia, Rodrigo Defendi, Matheus Menezes e Dankler.
 Volantes : Marcelo Mattos, Lucas Zen, Renato, Jadson, Gabriel, Dedé e Fabiano.
 Meias : Seedorf, Lodeiro, Andrezinho, Fellype Gabriel, Cidinho, Jeferson Paulista, Rodrigo Dantas, Cidinho, Gegê, Octávio e Hyuri.
 Atacantes : Rafael Marques, Bruno Mendes, Henrique, Vitinho, Sassá, Elias e Alex.
 Técnico : Oswaldo de Oliveira.
 Em itálico, jogadores que deixaram o clube ao longo da temporada.

2012 
 Goleiros : Jefferson, Renan, Milton Raphael.
 Laterais : Lucas, Márcio Azevedo, Gilberto, Lennon, Lima e Renan Lemos.
 Zagueiros : Antônio Carlos, Fábio Ferreira, Dória, Brinner e Vinicius.
 Volantes : Marcelo Mattos, Lucas Zen, Renato, Jadson, Gabriel e Amaral.
 Meias : Maicosuel, Elkeson, Seedorf, Lodeiro,Andrézinho, Fellype Gabriel, Victor Junior, Cidinho, Jeferson Paulista, Rodrigo Dantas e Felipe Menezes, .
 Atacantes : Loco Abreu, Herrera, Caio, Rafael Marques, Bruno Mendes, William, Vitinho, Sassá e Jobson.
 Técnico : Oswaldo de Oliveira.

2011 
 Goleiros : Jefferson, Renan, Luís Guilherme e Milton Raphael.
 Laterais : Alessandro, Cortês, Márcio Azevedo, Lucas, Guilherme, Gilberto e Renan Lemos.
 Zagueiros : Antônio Carlos, Fábio Ferreira, João Filipe, Márcio Rozário, Gustavo, Paulo Ricardo, Ulisses.
 Volantes : Fahel, Marcelo Mattos, Somália, Rodrigo Mancha, Araruama, Arévalo Ríos, Lucas Zen, Renato, Léo, Jadson, Tiago Brito, Fabiano.
 Meias : Maicosuel, Elkeson, Bruno Thiago, Everton, Renato Cajá, Felipe Menezes, Fabrício, Jefferson Paulista, Bruno Medeiros.
 Atacantes : Loco Abreu, Herrera, Caio, Alex, William e Alexandre Oliveira, Vitinho, Castro, Jairo.
 Técnicos : Joel Santana, Eduardo Húngaro (junior), Caio Junior e Flávio Tenius (interino).

2010 
 Goleiros : Jefferson, Renan, Luís Guilherme e Milton Raphael;
 Laterais : Alessandro, Jancarlos, Marcelo Cordeiro e Gabriel;
 Zagueiros : Wellington, Edson, Alex Lopes, Antônio Carlos, Fábio Ferreira, Danny Morais e Márcio Rozário.
 Volantes : Leandro Guerreiro, Fahel, Wellington Júnior, Somália, Túlio Souza, Felipe Lima, Sandro Silva, Vinícius Colombiano e Eduardo;
 Meias : Lúcio Flávio, Renato Cajá, Diguinho, Jorge Luiz, Edno e Maicosuel;
 Atacantes : Júnior, 'Loco' Abreu, Jobson, Herrera, Alex e Caio.
 Técnicos : Estevan Soares e Joel Santana

2009 
 Goleiros : Castillo, Renan, Flávio, Luís Guilherme, Milton Raphael, Jéfferson (Juniores) e Jefferson;
 Laterais : Alessandro, Thiaguinho, Índio, Eduardo, Gabriel e Michael;
 Zagueiros : Juninho, Émerson, Teco, Wellington, Diego, Alex Lopes e Vitor;
 Volantes : Leandro Guerreiro, Fahel, Batista, Túlio Souza, Léo Silva, Jougle, Wellington Júnior, Jônatas e Rodrigo Fuska;
 Meias : Maicosuel, Jean Carioca, Lucas Silva,   Renato, Rodrigo Dantas, Lúcio Flávio e Marquinhos;
 Atacantes : Reinaldo, Victor Simões, Diego, Laio, Jean Coral, Tony, Júnior, André Lima, Ricardinho e Jóbson.
 Técnicos : Ney Franco e Estevan Soares.

2008 
 Goleiros : Castillo, Jefferson, Renan, Marcos Leandro, Roger, Luís Guilherme e Milton Raphael
 Laterais : Alessandro, Thiaguinho,  Índio, Triguinho, Luciano Almeida, Joaquim, Iran e Flávio Pará
 Zagueiros : Ferrero, André Luís, Renato Silva, Eduardo, Édson, Bruno Costa, Romário e Rodrigo Fabiano
 Volantes : Túlio, Leandro Guerreiro, Túlio Souza, Diguinho, Wellington Júnior, Robston e Jougle
 Meias : Lúcio Flávio, Zé Carlos, Adriano Felício, Abedi, Marcelinho, Rodriguinho, Carlos Alberto e Lucas Silva
 Atacantes : Jorge Henrique, Wellington Paulista, Vanderlei José da Silva, Escalada, Fábio, Alexandro, Gil e Zárate
 Técnicos : Cuca, Geninho e Ney Franco.

2007 
 Goleiros : Max, Lopes, Júlio César, Nélio, Henrique, Marcos Leandro e Roger
 Laterais : Flávio, Joílson, Sepetiba, Alessandro, Iran, Xavier, Luciano Almeida, Moreno e Athirson
 Zagueiros : Juninho, Asprilla, Igor, Rogério Corrêa, Rafael Marques, Alex, Vágner, Renato Silva, Rafael Vidigal, Rodrigo Fabiano e Rafael
 Volantes : Túlio, Diguinho, Juca, Leandro Guerreiro, Édson Júnior, Coutinho e Alberoni
 Meias : Lúcio Flávio, Zé Roberto, Ricardinho, Thiago Marín, Magno, Jougle, Adriano Felício e Marquinho
 Atacantes : Dodô, Luís Mário, Jorge Henrique, André Lima, Gláucio, Vitor Castro e Reinaldo
 Técnicos : Cuca, Mário Sérgio e Cuca.

2006 
 Goleiros : Lopes, Max, Júlio César, Raphael e Nélio
 Laterais : Ruy, Neném, Dida, Flavinho, Marcelo Uberaba, Júnior César, Bill, Lira
 Zagueiros : Scheidt, Rafael Marques, Juninho, Felipe Saad, Asprilla, Thiago Caetano e Marins
 Volantes : Alê, Claiton, Diguinho, Thiago Xavier, Ataliba, Leandro Carvalho, Ralfe
 Meias : Lúcio Flávio, Zé Roberto, Joílson, Thiago Marín, Maicon, Juca, Magno, Sérgio Manoel, Gláuber, Artigas, Capixaba e Jorginho
 Atacantes : Dodô, Reinaldo, Jéfferson Feijão, Wando, Lima, Marcelinho, William, Felipe Adão, Christian, Pena, Léo Gaúcho e Lyndson
 Técnicos : Carlos Roberto e Cuca.

2005 
 Goleiros : Jéfferson, Max, Lopes, Nélio e Júlio César Jacobi
 Laterais : César Prates, Ruy, Márcio Gomes, Rogério Souza, Daniel, Bill, Oziel, Marquinhos e Clóvis
 Zagueiros : Scheidt, Émerson, Rafael Marques, Juninho, Asprilla, Marins e Matheus
 Volantes : Jonílson, Túlio, Juca, Leandro Carvalho, Thiago Xavier, Diguinho e Alisson
 Meias : Ramón, Caio, Almir, Zé Roberto, Gláuber, Marcelinho, Joílson, Élvis e Ânderson Moura
 Atacantes : Alex Alves, Guilherme, Reinaldo, Ricardinho, Ziquinha, Hugo e Lyndson
 Técnicos : Paulo Bonamigo, Paulo César Gusmão, Péricles Chamusca e Celso Roth.

2004 
 Goleiros : Jéfferson, Max, Lázaro, Lopes
 Laterais : Márcio Gomes, Ruy, Daniel, Jorginho Paulista, Renatinho
 Zagueiros : Sandro, Gustavo, João Carlos, Gilmar, Scheidt
 Volantes : Fernando, Túlio, Gedeil, Carlos Alberto, Leandro Carvalho
 Meias : Valdo, Almir, Camacho, Têti, Cassiano, Élvis, Ânderson Moura.
 Atacantes : Luizão, Alex Alves, Dill, Caio, Fábio, Hugo, Gláucio, Delani, Schwenck, Luís Cláudio, Leandrinho, Fabio Reis, Raúl Estevez, Ricardinho.
 Técnicos : Levir Culpi, Mauro Galvão e Paulo Bonamigo.

2003 
 Goleiros : Max, Jéfferson, Lopes Rafael Gaúcho,   Edmílson domingos
 Laterais : Márcio Gomes, Rodrigo Fernandes, Elizeu, Daniel, Jorginho Paulista e Renatinho
 Zagueiros : Sandro, Edgar, Cleithiony, Gilmar e Allan
 Volantes : Fernando, Túlio, Gedeil, Leandro Carvalho
 Meias : Valdo, Almir, Camacho, Têti
 Atacantes : Dill, Leandrão, Edivaldo, Fábio, Hugo, Delani.
 Técnico : Levir Culpi

2002 
 Goleiros : Carlos Germano, Max, Kléber, Rafael Gaúcho.
 Laterais : Vítor, Léo Inácio, Rubens Júnior, Bruno, Leandro Eugênio.
 Zagueiros : Odvan, Sandro, Váldson, Cleberson, Gilmar, Nenzão.
 Volantes : Galeano, Fabiano, Romeu, Carlos Alberto, Júnior.
 Meias : Reinaldo, Almir, Esquerdinha, Zada, Márcio Gomes
 Atacantes : Dudu, Rodrigão, Taílson, Lúcio, Ademílson, Geraldo, Daniel, Dodô, Fábio
 Técnicos : Abel Braga, Artur Bernardes, Abel Braga, Ivo Wortmann e Carlos Alberto Torres.

2001 
 Goleiros : Wágner,Rafael Gaúcho, Kléber e Alex.
 Laterais : Wilson, Cicinho, Edinho, Leandro Eugênio, Leonardo Moura
 Zagueiros : Alan, Dênis, Váldson, Bruno, Tiago, Sandro e Rafael
 Volantes : Cléber, Júnior, Leonardo Inácio, Leandro Ávila, Dione,  Baltazar, Alemão
 Meias : Wendell, Artur, Ciurlizza, Ronaldo, Geraldo, Fabiano, Souza e Rodrigo
 Atacantes : Taílson, Gílson, Dodô, Hernande, Cláudio, Cláudio Millar, Felipe, Daniel Mendes e Zé Carlos
 Técnicos : Sebastião Lazaroni, Dé Aranha, Paulo Autuori e Abel Braga.

2000 
 Goleiros : Wágner, Paulo Sérgio e Ricardo Gomes
 Laterais : Gustavo, Reginaldo, Vítor, Augusto e Misso
 Defensores : Váldson, Sandro, Jorge Luis, Dênis, Cleber, Tony
 Volantes : Djair, Reidner, Marcelinho Paulista, Júnior, Pedrinho e Baltazar
 Meias : Tinga, Alexandre Gaúcho, Rodrigo, Leandro Augusto e Souza
 Atacantes : Magrão, Dimba, Donizete, Daniel, Felipe, Zé Carlos, Taílson e Róbson , Túlio Maravilha
 Técnicos : Joel Santana e Antonio Clemente.

1999 
 Goleiros : Wágner, Paulo Sérgio,  Claudio Sabino  e  Wilson Júnior.
 Laterais : César Prates, Paulo César, Leandro ,Hamilton e Luís Paulo.
 Zagueiros : Bandoch, Jorge Luis, Sandro, Edimar, Marcelo Augusto e Galego [Rafael Santos ] .
 Volantes : Válber, Reidner, Fábio Augusto, Eduardo, Gallo, Marcelinho Paulista, Alemão e Júnior .
 Meias : Sérgio Manoel, Caio, Rodrigo, Carlinhos e Baltazar .
 Atacantes : Bebeto, Valdir, Felipe, Zé Carlos, Mílson, Marcos Aurélio, Pontes, Darci Cavalo
 Técnicos : Valdir Espinosa, Gílson Nunes, Mauro Fernandes, Carlos Alberto Torres e Antonio Clemente.

1998 
 Goleiros : Wágner, Marcelo, Djalma e Rubens
 Laterais : Wilson Goiano, Hamilton , Luiz Carlos, Fabiano e Jéferson.
 Zagueiros : Jorge Luis, Flávio, Gonçalves, Júlio César e Lúcio.
 Volantes : Pingo, França, Reidner e Souza, Alemão
 Meias : Djair, Sérgio Manoel,Marcelo Alves, Aílton, Bruno Quadros e Carlos Alberto
 Atacantes : Bebeto, Zé Carlos, Pontes, Túlio e Nílson.
 Técnicos : Gílson Nunes, Paulo Autuori e Valdir Espinosa.

1997 
 Goleiros : Wágner, Alex
 Laterais : Bruno Carvalho, Jéferson,mazinho,Wilson Goiano, Rossato
 Zagueiros : Gonçalves, Grotto, Jorge Luís, Paulo Turra, Marcelo Augusto, Ronald
 Volantes : Marcelinho Paulista, Pingo, França
 Meias : Djair, Aílton, Souza, Robson, Marcelo Alves
 Atacantes : Bentinho, Dimba, Sinval, Zé Carlos, Sorato e Tico Mineiro
 Outros : Reinaldo, Alexandre
 Técnicos : Joel Santana, Sebastião Rocha e Carlos Alberto Torres.

1996 
 Goleiros : Wágner, Alex, Carlão
 Zagueiros : Márcio Theodoro, Gonçalves, Grotto, Wilson Gottardo, Marcelo Augusto
 Laterais : André Silva, Bruno Carvalho, Jéferson, Paulo Roberto, Wilson Goiano
 Volantes : Uidemar, Otacílio, Marcelinho Paulista
 Meias : Beto, Hugo, Jamir, Julinho, Moisés, Souza, França, Marcelo Alves
 Atacantes : Télvio, Túlio, Zé Carlos, Sorato, Silas, Paulinho Andrade, Mauricinho, Edmilson, Dauri, Niki Márcio caruaru, Bentinho
 Outros : Ezequiel e Duda
 Técnicos : Marinho Perez, Ricardo Barreto e Jair Pereira.

1995 
 Goleiros : Wágner, Carlão e Alex
 Laterais : Wilson Goiano, Luiz Carlos Winck, Wilson Mineiro, André Silva, Guto e Perivaldo
 Zagueiros : Gonçalves, Wilson Gottardo, Grotto, Márcio Theodoro, Marvilla
 Volantes : Jamir, Leandro Ávila, Moisés
 Meias : Sérgio Manoel,Marcelo Alves,Beto, Iranildo, Julinho, Róbson
 Atacantes : Túlio Maravilha, Donizete, Dauri, Niki, Narcízio, Reginaldo Pinguim, Serginho e Paulinho Andrade
 Outros : Eliomar, Alexandre Agulha, Cláudio Henrique, Cláudio Farias, Big
 Técnicos : Renato Trindade, Jair Pereira e Paulo Autuori.

1994 
 Goleiros : Wágner, Carlão, Willian e Flávio
 Zagueiros : Wilson Gottardo, Rogério Pinheiro,André e Márcio Theodoro
 Laterais : Jefferson, Wilson Mineiro, Alexandre Agulha,Wilson Goiano, Clei e Perivaldo.
 Meias : André Silva, Nélson, Juninho, Beto, Moisés, Grizo, Roberto Cavalo e Sérgio Manoel
 Atacantes : Túlio Maravilha, Mauricinho, Róbson
 Técnicos : Dé Aranha e Renato Trindade.

1993 
 Goleiros : Wágner, Carlão e William
 Zagueiros : Claúdio, André, Rogério Pinheiro
 Laterais : André Duarte, Perivaldo, Alexandre Agulha, Eliomar e Clei
 Meias : Nélson, Moisés, Alessio, Suélio, Marcelo e Marcio Caruaru
 Atacantes : Sinval , Marcos Paulo, Eliel e Robson
 Técnicos : Paulo Emílio, Othon Valentim e Carlos Alberto Torres.

1992 
 Goleiros : , Ricardo Cruz, Palmieri, Marcelo Lourenço , Ivan (juniores)
 Zagueiro : Gilmar Francisco, Gílson Jáder, Renê, Válber, Rogério Pinheiro , Márcio Santos
 Laterais : Jefferson, Odemílson
 Meias : Carlos Alberto Dias, Carlos Alberto Santos, Marcão, Pingo,Jefferson Douglas, Sandro Ventura, Nélson (Juniores), Bobby (Juniores), Moisés (Juniores)
 Atacantes : Chicão, Valdeir, Bujica, Pichetti, Renato Gaúcho, Roberto Perê (Juniores), Vivinho
 Técnicos : Gil e Edinho.

1991 
 Goleiros : Ricardo Cruz, Willian, Zé Carlos e Palmieri.
 Zagueiros : Hugo De León, Gílson Jáder, André, Válber, Renê, Gilmar Francisco, Maurício.
 Laterais : Paulo Roberto, Vanderlei, Renato Martins, Jefferson, Odemilson.
 Volantes: Carlos Alberto Santos, Djair, Pingo, Sandro Leite, Luiz.
 Meias : Juninho, Carlos Alberto Dias, Sandro, Jéferson Douglas, Cláudio, Rodrigo.
 Atacantes : Chicão, Valdeir, Bujica, Pichetti, Renato Gaúcho, Vivinho, Marcelo e Gustavo.
 Técnicos : Valdir Espinosa, Gil (interino) e Ernesto Paulo.

1990 
 Goleiros : Ricardo Cruz, Gabriel, Willian, Zé Carlos.
 Laterais : Paulo Roberto, Vanderlei, Renato Martins, Marquinhos.
 Zagueiros : Wilson Gottardo, Mauro Galvão, Jocimar, Gonçalves, André, Gilson Jáder.
 Volantes : Carlos Alberto Santos, Luisinho, Pingo.
 Meias : Paulinho Criciúma, Carlos Alberto Dias, Juninho, Djair, Carlos Magno, Berg, Jéferson, Marcelo, Israel.
 Atacantes : Donizete, Valdeir, Washington, Gustavo, Vivinho, Cosme, Bujica e Milton Cruz.
 Técnicos : Edu Coimbra, Joel Martins e Valdir Espinosa.

1989 
 Goleiros : Ricardo Cruz, Gabriel
 Laterais : Josimar, Paulo Roberto, Vanderlei, Marquinho, Renato
 Zagueiros : Wilson Gottardo, Mauro Galvão, Gonçalves, Jocimar, Mongol,
 Volantes : Carlos Alberto Santos, Luisinho, Vítor
 Meias : Paulinho Criciúma, Jéferson, Valdeir, Israel, Carlos Magno, Berg.
 Atacantes : Maurício, Gustavo, Mazolinha, Donizete, Varella, Marinho, Milton Cruz, Edilson, Luís Cláudio, Cosme
 Técnicos : Valdir Espinosa, Edu Coimbra

1988 
 Goleiros : Ricardo Cruz, Gabriel, Alves, Jorge Lourenço.
 Laterais : Josimar, Renato, Vanderlei, Melo, Jorge Parreco, Vágner, Válter.
 Zagueiros : Marinho, Mauro Galvão, Wilson Gottardo, Jocimar, Vágner Bacharel, Mongol, Ronaldo.
 Volantes : Luisinho, Carlos Alberto Santos, Vítor, Delei, Carlos.
 Meias : Paulinho Criciúma, Berg, Jéferson, Carlos Magno, Gilmar Popoca
 Atacantes : Cláudio Adão, Maurício, Gustavo, Mazolinha, Helinho, Éder, Marinho, Luís Cláudio, De Lima, Helder, Varela.
 Técnicos : Zé Carlos, Joel Martins, Pinheiro, Jair Pereira.

1987 
 Goleiros : Jorge Lourenço, Alvez, Luiz Carlos
 Laterais : Josimar, Marco Aurélio, Galvão, Vanderlei, Renato, Melo, Rogério, Vágner, Valtinho, Zé Luis.
 Zagueiros : Wilson Gottardo, Marinho, Vágner Bacharel, Mongol, Ademir, Brasília, Ronaldo, Zé Roberto, Osvaldo
 Volantes : Luisinho,Carlos Alberto Santos, Derval, Vitor, Demétrio.
 Meias : Berg, Carlos Magno, Jéfferson, Edson, Isaac, Evaldo, Mário Mimi.
 Atacantes : Maurício, Mazolinha, Toni, De Lima, Fernando Macaé, Helinho, Éder, Luís Cláudio, Antônio Carlos, Alexandre.
 Técnicos : Jair Pereira, Zé Carlos.

1986 
 Goleiros : Luís Carlos, Zé Luis, Laguzza.
 Laterais : Josimar, Gilberto, Vágner, Mânica, Rogério, Márcio Peres, Doracir.
 Zagueiros : Marinho, Leiz, Osvaldo, Zé Roberto, Ronaldo, Paulo Fernandes, Mongol, Zé L. Azevedo.
 Volantes : Luisinho, Alemão, Ademir Fonseca, Derval, Demétrio, William de Mattos.
 Meias : Berg, Édson, Lulinha, Mário Mimi, Teófilo, Arthurzinho, Isaac, Rivelino e Aço.
 Atacantes : Helinho, Silvinho, Antônio Carlos Santos, Roberto Carlos, Maurício, Paulinho, Idevaldo, Fernando Macaé, César, Luís Cláudio, Lepe.
 Técnicos : Carbone, Zagalo, Joel Martins

1985 
 Goleiros : Luís Carlos, Zé Luis, Ica, Reni, Gabriel
 Laterais : Josimar, Vágner, Gilberto, Rufino, Rogério
 Zagueiros : Marinho, Leiz, Brasília, Cristiano, Osvaldo
 Volantes : Alemão, Ademir Fonseca, Luisinho, Ataíde, Demétrio.
 Meias : Berg, Elói, Isaac, Mário Mimi, Édson, Roberto.
 Atacantes : Antônio Carlos Santos, Renato, Helinho, Baltasar, Petróleo, Leandro, Cláudio, Amarildo, Almir, Fabiano, Lupercínio Oliveira (Lupa).
 Técnicos : Jorge Vieira, Abel Braga e Carbone

1984 
 Goleiros : Paulo Sérgio, Luís Carlos.
 Laterais : Josimar, Vágner, Paulo Roberto, Miranda, Paulo Verdum.
 Zagueiros : Osvaldo, Cristiano, Marinho, Brasília, Abel, Caxias, Paulo Guilherme.
 Volantes : Alemão, Ademir Fonseca, Ataíde, Demétrio, Elton.
 Meias: Berg, Otávio, Nininho, Ondino, Róbson, Édson.
 Atacantes : Baltasar, Helinho, Robertinho, Té, Luisinho das Arábias, Cláudio, Baía, Amarildo, Cláudio Adão, Djalma Bahia, Sérgio Lima.
 Técnicos : Didi, Humberto Redes, Jair Pereira e Orlando Fantoni.

1983 
 Goleiros : Paulo Sérgio, Luís Carlos.
 Laterais : Josimar, Paulo Verdum, Marco Antônio, Vágner.
 Zagueiros : Abel, Osvaldo, Cristiano, Luís Cláudio, Gaúcho.
 Volantes : Alemão, Ataíde, Ademir Fonseca, Demétrio, Sérginho.
 Meias : Berg, Jérson, Sidnei.
 Atacantes: Geraldo, Nunes, Lupercínio, Té, Édson, Helinho, Chicão.
 Técnicos : Zé Mário e Sebastião Leônidas.

1982 
 Goleiros : Paulo Sérgio, Luís Carlos, Jair Bragança.
 Laterais : Perivaldo, Josimar, Washington, Gilmar, Jair.
 Zagueiros : Gaúcho, Heraldo, Abel, Gaúcho Lima, Sólis, Luís Cláudio, Cristiano, Paulino.
 Volantes : Osvaldo, Alemão, Rocha, Wecsley, Almir.
 Meias : Mendonça, Jérson, Passos, Alexandre, Sócrates.
 Atacantes : Mirandinha, Geraldo, Té, Édson, César, Chicão, Ziza, Macedo, Marcelo, Silva.
 Técnicos : Jorge Vieira, Ernesto Guedes e Zé Mário.

1981 
 Goleiros : Paulo Sérgio, Luís Carlos.
 Laterais : Perivaldo, Gaúcho Lima, Gilmar, Jorge Luís, Serginho.
 Zagueiros : Gaúcho, Zé Eduardo, Osvaldo, Luís Cláudio.
 Volantes : Rocha, Ademir Lobo, Almir.
 Meias : Mendonça, Jérson, Pita.
 Atacantes : Édson, Mirandinha, Ziza, Marcelo, Jairzinho, Revelles, Édson Carpegiani, Aluísio, Alencar.
 Técnico : Paulinho de Almeida

1980 
 Goleiros : Paulo Sérgio, Nielsen, Luís Carlos.
 Laterais : Perivaldo, Carlos Alberto, Serginho, Gersinho, Vanderlei Luxemburgo, Zanata, Gilmar.
 Zagueiros: Luís Cláudio, Renê, Zé Eduardo, Gaúcho, Miltão, Ronaldo, Osvaldo.
 Volantes : Wescley, Rocha, Zé Carlos, Luisinho Rangel, Almir, Ademir Lobo, Alemão.
 Meias: Mendonça, Jérson, Renato Sá, Djalma Bahia.
 Atacantes: Édson, Marcelo, Ziza, Gil, Silva, Volnei, Cláudio Adão, João Carlos, Mirandinha, Hamilton, Ricardo, Tiquinho, Rui Rei.
 Técnico: Paulo Amaral, Othon Valentim, Paulo Emílio.

1979 
 Goleiros : Borrachinha, Ubirajara Alcântara, Zé Carlos, Luís Carlos.
 Laterais : Perivaldo, China, Vanderlei Luxemburgo, Carlos Alberto, Dodô, Romero, Zanata.
 Zagueiros : Luís Cláudio, Renê, Miltão, Osmar, Ronaldo, Nilson Andrade, Osvaldo, Celso.
 Volantes : Chiquinho, Wescley, Russo, Luisinho Rangel, Ademir Lobo.
 Meias : Mendonça, Renato Sá, Tita, Clóvis.
 Atacantes : Gil, Dé, Marcelo, Luisinho Lemos, Ziza, Cremílson, Silva, Manfrini, João Paulo, Isaias, Ricardo, Gino, João Maria, Tiquinho.
 Técnicos : Joel Martins, Jorge Vieira e Djalma Cavalcante.

1978 
 Goleiros : Zé Carlos, Ubirajara Alcântara, Borrachinha.
 Laterais : Perivaldo, Rodrigues Neto, China, Beto, Serginho
 Zagueiros : Osmar, Renê, Odélio, Fred, Geraldo, Ronaldo, Miltão, Jaime de Almeida e Celso.
 Volantes : Carbone, Luisinho Rangel, Wescley.
 Meias : Paulo César, Ademir Vicente, Mário Sérgio, Mendonça, Bráulio, Ademir Lobo, Clóvis, Aérton.
 Atacantes : Nilson, Gil, Dé, Manfrini, Cremilson, Ricardo, João Paulo, Luisinho Lemos, Silva
 Técnicos : Zagalo, Danilo Alves

1977 
 Goleiros : Ubirajara Alcântara, Zé Carlos, Jair Bragança.
 Laterais : Perivaldo, Rodrigues Neto, China, Jorge Luís.
 Zagueiros : Osmar, Renê, Odélio, Fred.
 Volantes : Carbone, Luisinho Rangel.
 Meias : Paulo César, Ademir Vicente, Mário Sérgio, Mendonça, Bráulio.
 Atacantes: Nilson, Gil, Dé, Manfrini, Cremilson, Tiquinho, Ricardo, João Paulo.
 Técnicos : Sebastião Leônidas, Zezé Moreira, Paulistinha, Danilo Alves.

1976 
 Goleiros : Wendell, Ubirajara Alcântara, Zé Carlos, Jair Bragança
 Laterais : Miranda, Marinho, China, Valtencir, Dodô, Serginho, Paulo César.
 Zagueiros : Osmar, Nilson Andrade, Artur, Geraldo, Chiquinho, Mauro Cruz, Fred.
 Volantes : Carlos Roberto, Carbone, Luisinho Rangel, Rubens Paraná.
 Meias :    Ademir Vicente, Mário Sérgio, Mendonça, Marco Aurélio, Nivaldo, Rubens Nicola, Cabral.
 Atacantes : Nilson, Manfrini, Cremilson, Rogério, Tiquinho, Antônio Carlos, Ricardo, Mazinho.
 Técnicos : Telê Santana, Paulo Amaral.

1975 
 Goleiros : Wendell, Ubirajara Alcântara, Zé Carlos, Jair Bragança
 Laterais : Miranda, Marinho, Valtencir, Dodô.
 Zagueiros : Chiquinho, Mauro Cruz, Osmar, Artur, Cedenir, Geraldo.
 Volantes : Carlos Roberto, Carbone.
 Meias :    Dirceu, Marco Aurélio, Ademir Vicente, Bruno Ferreti, Mendonça.
 Atacantes : Fischer, Nilson, Cremilson, Puruca, Parazinho, Ferreti, Rogério, Tiquinho, Antônio Carlos, Ézio, Luís Paulo, Claudiomiro, Dilson, Zair.
 Técnicos : Zagalo.

1974 
 Goleiros : Wendell, Cao, Jair Bragança, Da Costa, Zé Carlos, Ubirajara Alcântara.
 Laterais : Miranda, Marinho, Mauro Cruz, Nei Dias, Edmilson.
 Zagueiros : Brito, Osmar, Valtencir, Chiquinho, Jair Santos, Rogério II, Geraldo, Artur.
 Volantes : Carlos Roberto, Nei, Carbone.
 Meias :    Dirceu, Marco Aurélio, Ademir Vicente, Sérginho.
 Atacantes : Jairzinho, Zequinha, Fischer, Nilson, Ferreti, Roberto Carlos, Tuca, Puruca, Parazinho, Cremilson, Rogério, Tiquinho.
 Técnicos : Paraguaio, Paulistinha e Zagalo.

1973 
 Goleiros : Wendell, Cao, Jair Bragança.
 Laterais : Valtencir, Marinho, Miranda, Pedro Basílio, Edmilson.
 Zagueiros : Brito, Osmar, Scala, Nilson Andrade, Levir, Nilo.
 Volantes : Carlos Roberto, Nei, Carbone, Luís Cláudio, Russo.
 Meias :    Dirceu, Marco Aurélio, Ademir Vicente, Jorge Luís, Careca, Galdino.
 Atacantes : Roberto, Jairzinho, Zequinha, Fischer, Nilson, Ferreti, Roberto Carlos, Tuca, Puruca.
 Técnicos : Leônidas, Paraguaio.

1972 
 Goleiros : Wendell, Cao, Jair Bragança.
 Laterais : Mauro Cruz, Valtencir, Marinho, Edmilson, Rildo
 Zagueiros : Brito, Osmar, Djalma Dias, Queirós, Scala
 Volantes : Carlos Roberto, Nei, Luís Cláudio
 Meias : Careca, Marco Aurélio, Galdino, Ademir Vicente, Dorinho.
 Atacantes : Roberto, Jairzinho, Zequinha, Fischer, Nilson, Paraguaio, Ferreti, Roberto Carlos, Tuca, Luisinho.
 Técnicos : Tim e Leônidas.

1971 
 Goleiros : Ubirajara Motta, Cao, Wendell.
 Laterais : Carlos Alberto Torres, Mura, Paulo César Martins, Valtencir, Paulo Henrique.
 Zagueiros : Brito, Osmar, Leônidas, Moisés, Djalma Dias, Queirós, Chiquinho.
 Volantes : Carlos Roberto, Nei, Didinho, Luís Cláudio
 Meias : Paulo César, Careca, Marco Aurélio, Galdino, Torino, Ademir Vicente.
 Atacantes : Roberto, Jairzinho, Zequinha, Nilson, Roberto Carlos, Paraguaio, Silva, Nei Oliveira, Tuca, Mimi.
 Técnico : Paulinho de Almeida, Paraguaio.

1970 
 Goleiros : Ubirajara Motta, Cao, Wendell.
 Laterais : Moreira, Valtencir, Botinha, Mura, Luis Carlos, Mauro.
 Zagueiros : Moisés, Leônidas, Queirós, Zé Carlos, Pogito, Chiquinho, Osmar.
 Volantes : Carlos Roberto, Nei
 Meias : Paulo César, Careca, Torino, Vitor, Arlindo, Afonsinho, Ademir Vicente.
 Atacantes : Rogério, Roberto, Jairzinho, Zequinha, Ferreti, Nilson, Betinho, Roberto Carlos, Binha, Freitas, Celso, Brito, Pinho.
 Técnico : Zagalo e Paraguaio (interino).

1969 
 Goleiros : Ubirajara Motta, Cao, Wendell.
 Laterais : Moreira, Valtencir, Paulistinha, Botinha, Mura, Luis Carlos.
 Zagueiros : Zé Carlos, Leônidas, Chiquinho, Moisés, Dimas, Queirós.
 Volantes : Carlos Roberto, Nei
 Meias : Gérson, Paulo César, Afonsinho, Lula, Ademir Vicente, Torino
 Atacantes : Rogério, Roberto, Jairzinho, Zequinha, Humberto, Ferreti, Iroldo,
 Técnico : Zagalo

1968 
 Goleiros : Cao, Manga, Wendell.
 Laterais : Moreira, Valtencir, Mura.
 Zagueiros : Zé Carlos, Leônidas, Chiquinho, Dimas, Paulistinha.
 Volantes : Carlos Roberto, Nei.
 Meias : Gérson, Paulo César, Afonsinho, Lula
 Atacantes : Rogério, Roberto, Jairzinho, Zequinha, Humberto, Ferreti, Parada, Zélio, Mimi.
 Técnico : Zagalo

1967 
 Goleiros : Manga, Cao.
 Laterais : Moreira, Valtencir, Joel, Paulistinha.
 Zagueiros : Zé Carlos, Leônidas, Dimas, Chiquinho, Carlos Alberto.
 Volantes : Carlos Roberto, Nei.
 Meias : Gérson, Paulo César, Afonsinho, Lula
 Atacantes : Jairzinho, Roberto, Rogério, Sicupira, Zélio, Airton, Ferreti, Helinho, Humberto, Enos, Martinho, Zezé.
 Técnicos : Admildo Chirol, Zagalo.

1966 
 Goleiros : Manga, Cao, Florisvaldo.
 Laterais : Joel, Rildo, Paulistinha, Moreira, Mura.
 Zagueiros : Zé Carlos, Dimas, Adevaldo.
 Volantes : Leônidas, Nei, Elton, Marcos.
 Meias : Gérson, Afonsinho, Fifi, Luís Henrique.
 Atacantes : Jairzinho, Roberto, Parada, Sicupira, Zélio, Valdir, Helinho, Bianchini, Artur, Humberto, Rogério, Óton, Jerônimo.
 Técnicos : Admildo Chirol.

1965 
 Goleiros : Manga, Hélio Caneda.
 Laterais : Joel, Rildo, Mura, Dimas.
 Zagueiros : Zé Carlos, Paulistinha, Adevaldo, Zé Maria, Chiquinho, Carlos Alberto.
 Volantes: Elton, Airton, Marcos.
 Meias : Gérson, Luís Carlos, Afonsinho, Arlindo, Didi, Fifi.
 Atacantes : Garrincha, Jairzinho, Roberto, Sicupira, Bianchini, Artur, Canavieiras, Humberto, Turcão, Roberto II, Zagalo, Óton.
 Técnicos : Geninho, Admildo Chirol, Daniel Pinto.

1964 
 Goleiros : Manga, Miguel, Florisvaldo.
 Laterais : Joel, Rildo, Mura, Adevaldo, Jaílton.
 Zagueiros : Nilton Santos, Zé Carlos, Paulistinha, Nagel.
 Volantes : Elton, Airton.
 Meias : Gérson, Arlindo, Didi, Fifi.
 Atacantes : Garrincha, Quarentinha, Jairzinho, Roberto, Zagalo, Sicupira, Bira, Humberto, Amoroso.
 Técnicos : Zoulo Rabelo, Geninho.

1963 
 Goleiros : Manga, Ernani
 Laterais : Joel, Rildo, Ivan.
 Zagueiros : Nilton Santos, Zé Maria, Zé Carlos, Jadir, Paulistinha, Nagel.
 Volantes : Airton, Elton.
 Meias : Zagalo, Edson, Arlindo, Fifi, Gérson, Jailton
 Atacantes : Garrincha, Quarentinha, Amarildo, Jairzinho, Amoroso, Roberto, Jair Bala, Romeu, Iroldo, Antoninho, Óton, Dedé, Luís Carlos.
 Técnicos : Marinho Rodrigues, Danilo Alvin, Paraguaio.

1962 
 Goleiros : Manga, Ari Jório, Adalberto, 
 Laterais : Joel, Rildo, Luciano, Cacá, Augusto, Chicão, Wilton.
 Zagueiros : Nilton Santos, Zé Maria, Jadir, Paulistinha, Nagel.
 Volantes : Airton, Pampolini. 
 Meias : Didi, Edson, Arlindo, Abelardo.
 Atacantes : Garrincha, Quarentinha, Amarildo, Zagalo, Neivaldo, China, Amoroso, Luís Carlos I, Roberto, Jairzinho, Sidnei, Iroldo, Mainha, Aloísio, Domingos, Canavieira, Wilson Moreira.
 Técnico : Marinho Rodrigues.

1961 
 Goleiros : Manga, Ernani, Amauri, Lasmin, Adalberto.
 Laterais : Cacá, Rildo, Chicão, Ademar, Marcelo, Augusto.
 Zagueiros : Nilton Santos, Zé Maria, Paulistinha, Cetale.
 Volantes : Airton, Pampolini, Dequinha.
 Meias : Didi, Edson, Tião Macalé, Rossi, Luís Carlos, Arlindo, Geninho.
 Atacantes : Garrincha, Quarentinha, Amarildo, Zagalo, Amoroso, Neivaldo, China, Genivaldo, Sidney.
 Técnicos : Paulo Amaral, Marinho Rodrigues.

1960 
 Goleiros : Manga, Ernani, Adalberto.
 Laterais : Cacá, Ademar, Marcelo, Chicão.
 Zagueiros : Nilton Santos, Zé Maria, Paulistinha, Jorge, Cetale.
 Volantes : Pampolini, Frazão, Ronald, Airton.
 Meias : Didi, Genivaldo, Edson, Rossi, Tião Macalé, Orlando, Geninho.
 Atacantes : Garrincha, Quarentinha, Amarildo, Zagalo, Paulinho Valentim, China, Amoroso, Neivaldo, Bruno, Genivaldo, Alencar.
Técnico : Paulo Amaral.

1959 
 Goleiros : Manga, Ernani, Adalberto, Amauri.
 Laterais : Nilton Santos, Cacá, Chicão, Lucas, Beto, Augusto.
 Zagueiros : Ronald, Jorge, Paulistinha, Tomé, Cetale, Florindo, Ademar.
 Volantes : Pampolini, Airton.
 Meias : Tião Macalé, Rossi, Édson, Didi.
 Atacantes : Garrincha, Paulinho Valentim, Quarentinha, Amarildo Zagalo, Amoroso, Neivaldo, China, Bruno.
 Técnico : João Saldanha.

1958 
 Goleiros : Ernani, Amauri, Adalberto, Lamin, Zé Carlos II, Jamiil
 Laterais : Nilton Santos, Cacá, Beto, Lucas, Zé Carlos, Nei.
 Zagueiros : Tomé, Servílio, Paulisitinha, Domício, Jorge.
 Volantes : Pampolini, Ademar, Ronald, Edson Martins, Airton.
 Meias : Didi, Édson, Rossi, Dodô.
 Atacantes : Garrincha, Paulinho Valentim, Quarentinha, Zagalo, Amoroso, Neivaldo, Amarildo, China, Garrinchinha, Cañete, Jorginho.
 Técnico : João Saldanha.

1957 
 Goleiros : Amauri, Adalberto, Pereira
 Laterais : Beto, Nilton Santos.
 Zagueiros : Tomé, Servílio, Ronald, Domício, Matias, Wilson, Ney.
 Volantes : Pampolini, Bauer.
 Meias : Didi, Édson, Rossi, João Carlos.
 Atacantes : Garrincha, Paulinho Valentim, Quarentinha, Cañete, Amoroso, Neivaldo, Gunga, Ari, Geraldo.
Técnicos : Geninho, João Saldanha.

1956 
 Goleiros : Amauri, Natero, Edgar
 Laterais : Nilton Santos, Rubens, Abigail, Aderbal, Nilson Santos.
 Zagueiros : Orlando Maia, Tomé, Domicio, Gérson dos Santos. 
 Volantes : Bob, Bauer, Pampolini, Juvenal, Danilo Alvin.
 Meias : Didi, João Carlos, Paulinho.
 Atacantes : Garrincha, Paulinho Valentim, Alarcón, Hélio, Cañete, Neivaldo, Wilson Moreira, Rodrigues,  Quarentinha, Mário, Gato, Ari.
Técnicos : Zezé Moreira, Geninho.

1955 
 Goleiros : Gilson, Lugano.
 Laterais : Orlando Maia, Nilton Santos, Araty, Rubens, Otávio.
 Zagueiros : Gérson dos Santos, Floriano, Tomé, Duarte.
 Volantes : Bob, Ruarinho, Danilo Alvin, Juvenal, Brandãozinho.
 Meias: Paulinho,  Quarentinha, Jair.
 Atacantes : Garrincha, Dino, Carlyle, Vinícius, Neivaldo, Hélio, Ariosto, Mangaratiba, Wilson Moreira, Benedito.
Técnicos : Zezé Moreira.

1954 
 Goleiros : Gilson, Pianowski, Amauri, Arizio, Aníbal, Joselias, Noceda.
 Laterais : Araty, Juvenal, Brandãozinho, Bulau.
 Zagueiros : Nilton Santos, Gérson dos Santos, Floriano, Orlando Maia, Tomé, Duarte.
 Volantes : Bob, Ruarinho, Danilo Alvin, Richard, Carlito, Rubinho.
 Meias: Geninho, Paulinho, Ceci, Macedo, Moacyr.
 Atacantes : Garrincha, Dino, Carlyle, Vinícius, Quarentinha, Neivaldo, Braguinha, Zezinho, Ariosto, Jayme, Mangaratiba, Jandir, Dodô, Jair.
Técnicos : Gentil Cardoso.

1953 
 Goleiros : Gilson, Oswaldo, Arizio.
 Laterais : Araty, Juvenal, Calico, Richard.
 Zagueiros : Nilton Santos, Gérson dos Santos, Floriano, Orlando Maia, Tomé.
 Volantes : Bob, Ruarinho, Carlito.
 Meias: Geninho, Geraldo, Ceci.
 Atacantes : Garrincha, Paraguaio, Bravo, Braguinha, Zezinho, Ariosto, Dino, Vinícius, Jarbas, Jayme, Carlyle, Mangaratiba.
Técnicos : Martim Silveira, Carvalho Leite, Gentil Cardoso.

1952 
 Goleiros : Oswaldo, Gilson, Amauri
 Laterais : Araty, Bob, Juvenal, Brito, Richard, Calico.
 Zagueiros : Nilton Santos, Gérson dos Santos,Jorge, Floriano, Haroldo, Tomé, Orlando Maia.
 Volantes : Ruarinho, Ávila, Carlito.
 Meias: Geninho, Geraldo, Orlando, Ceci, Rubinho Gomes.
 Atacantes : Paraguaio, Pirilo, Octávio, Braguinha, Zezinho, Valter, Ariosto, Dino, Vinícius, Bravo, Jarbas, Mangaratiba, Baduca, Mituca, Jayme, Abel.
Técnicos : Carvalho Leite, Sylvio Pirilo, Martim Silveira.

1951 
 Goleiros : Oswaldo, Matarazzo, Arizio, Gilson
 Laterais : Rubinho, Araty, Bob, Juvenal, Brito
 Zagueiros : Nilton Santos, Gérson dos Santos, Basso,Jorge, Floriano, Haroldo, Adão, Tomé
 Volantes : Ruarinho, Ávila, Carlito, Richard,
 Meias: Geninho, Neca, Geraldo, Quissamã,
 Atacantes : Paraguaio, Pirilo, Octávio, Braguinha, Zezinho, Valter, Ariosto, Dino, Vinícius, Jarbas, Mangaratiba, César, Baduca, Joel, Jayme, Reinaldo, Careca.
Técnicos : Carvalho Leite

1948 
Osvaldo Baliza, Gérson dos Santos e Nílton Santos; Rubinho, Ávila e Juvenal;
Paraguaio, Geninho, Pirillo, Octávio e Braguinha.

1946 
Oswaldo Baliza, Gérson dos Santos e Belacosa; Ivan, Newton Senra e Juvenal;
Nilo, Geninho, Heleno, Tovar e Braguinha.

1913 
Goleiro (goal-keeper):Álvaro Werneck, Baby.
Defensores (full-backs): Dutra, E. Pullen, Luizito
Meio-campistas (Half-backs): Rolando Delamare, Lulú Rocha, Juca Couto, Villaça, Pino.
Atacantes (fowards): Abelardo, Mimi Sodré, Lauro, Figueira, Facchine, Luiz Menezes, Vieira, César.

1912 
Goleiro (goal-keeper): Álvaro Werneck, César.
Defensores (full-backs): Dutra, E. Pullen, Antônio Dutra, Paula Silva, Carlito Rocha.
Meio-campistas (Half-backs): Rolando Delamare, Lulú Rocha, Juca Couto. 
Atacantes (fowards): Emmanuel, Abelardo, Mimi Sodré, Lauro, Décio, Pino, Mário Pinto, Alexander, Villaça, Oswaldo, C. Hasche, Cabral, Eugênio, Bittencourt, Bandeira, Nilo Rasteiro.

1911 
 Goleiro (goal-keeper):Coggin, Baby, César.
 Defensores (full-backs):Dinorah,  Dutra, Villaça, Lefévre.
 Meio-campistas (Half-backs): Rolando Delamare, Lulú Rocha, Juca Couto, Meira Lins
 Atacantes (fowards): Emmanuel, Abelardo, Flávio Ramos, Mimi Sodré, Lauro, Décio, Fontenelle, Raul de Carvalho, Pedro Paulo,  Álvaro Werneck, C. Hasche, Antônio Luiz, Damasceno.

1910 
 Goleiro (goal-keeper):Coggin, Baena, César.
 Defensores (full-backs):Dinorah, Pullen  Dutra, C. Viana.
 Meio-campistas (Half-backs): Rolando Delamare, Lulú Rocha, Lefévre, Juca Couto, Maurício, Adhemaro.
 Atacantes (fowards): Emmanuel, Abelardo, Flávio Ramos, Mimi Sodré, Lauro, Décio, Fotenelle, M. Pinto J. de Carvalho.

1909 
 Goleiro (goal-keeper): Coggin, Álvaro Werneck.
 Defensores (full-backs): Raul, Octávio Werneck, Dinorah, Dutra, Pedro Rocha.
 Meio-campistas (Half-backs): Rolando Delamare, Ricardo, Lulú Rocha, Viveiros, Pullen, Crespo.
 Atacantes (fowards): Flávio Ramos, Gilbert Hime, Emmanuel, Millar, Mimi Sodré, Abelardo, Henrique Teixeira, Monk, Lauro, Ítalo.

1908 
 Goleiro (goal-keeper): Coggin.
 Defensores (full-backs): Raul, Octávio Werneck, Dinorah, Mário Maia.
 Meio-campistas (Half-backs): Rolando Delamare, Norman Hime, Zingo, Lulú Rocha, Viveiros, Ataliba Sampaio, Álvaro Werneck, Pullen.
 Atacantes (fowards): Flávio Ramos, Gilbert Hime, Emmanuel, Canto, Millar, Mimi Sodré, Abelardo, Rafael Sampaio, A. César, J. Cramer, Henrique Teixeira.

1907 
 Goleiro (goal-keeper): Álvaro Werneck, Coggin.
 Defensores (full-backs): Raul, Octávio Werneck
 Meio-campistas (Half-backs): Norman Hime, Antônio Luiz, Lulú Rocha, Viveiros,
 Atacantes (fowards): Flávio Ramos, Gilbert Hime, Ataliba Sampaio, Emmanuel, Canto, Rolando Delamare, Millar.

1906 
 Goleiro (goal-keeper): Álvaro Werneck.
 Defensores (full-backs): Octávio Werneck, João Leal, A. Soares.
 Meio-campistas (Half-backs): Adhemaro Delamare, Antônio Rodrigues, Raul, Bernaud, Antônio Luiz, F. Macedo Soares, Lulú Rocha.
 Atacantes (fowards): Norman Hime, Itamar Tavares, Flávio Ramos, Gilbert Hime, Ataliba Sampaio, Edu Pederneiras, Rolando Delamare, Emmanuel, Paulino.

1905 
 Goleiro (goal-keeper): Álvaro Werneck.
 Defensores (full-backs): Octávio Werneck, João Leal, Victor Faria, Barreto Maranhão.
 Meio-campistas (Half-backs): Norman Hime, Adhemaro Delamare, Pereira da Cunha.
 Atacantes (fowards): Itamar Tavares, Flávio Ramos, Luiz Pederneiras, Tuppin, Edu Pederneiras, Alexandre Mayo, Arthur César, Jaques da Silva, Carlos Bittencourt, Ataliba Sampaio.

1904 
Goleiro (goal-keeper): Flávio Ramos;
Defensores (full-backs): Victor Faria e João Leal;
Meio-campistas (Half-backs): Basílio Vianna, Octávio Werneck e Adhemaro Delamare;
Atacantes (fowards): Normann Hime, Itamar Tavares, Álvaro Soares, Ricardo Rêgo e Carlos Bittencourt.

Futebolistas
Botafogo
futebolistas ano
Botafogo